Gordon Stewart (1906–1984) – australijski krykiecista
 Gordon Stewart (1927–1980) – południowoafrykański piłkarz
 Gogie Stewart, wł. Gordon Selkirk Stewart (1929–2003) – kanadyjski piłkarz i zawodnik lacrosse